Triodontus är ett släkte av skalbaggar. Triodontus ingår i familjen Orphnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Triodontus